Miejscowości w USA:
 Rollingwood – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Rollingwood – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Travis